František Müller může být:

 František Müller (geodet) (1835–1900) – český profesor geodézie, rektor ČVUT
 František Müller (kněz) (1910–1985) – český kněz a spisovatel
 František Müller (letec) (1918–2006) – český letec, plukovník v. v.
 František Müller (politik) (1888–???) – český a československý odborový předák a politik, meziválečný senátor sociální demokracie 
 František Müller (stavitel) (1890–1951) – český stavitel a spolumajitel inženýrské firmy, majitel Müllerovy vily
 František Müller (starosta) (1847–1910) – podnikatel a starosta Tišnova
 František Müller (malíř) (1833–1917) – malíř působící především v Chrudimi